«Микки-17» () — будущий научно-фантастический фильм южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо, работа над которым началась в 2022 году. Главные роли в картине сыграют Роберт Паттинсон и Стивен Ён. Премьера намечена на 29 марта 2024 года.

Сюжет 
Литературной основой сценария фильма стал научно-фантастический роман Эдварда Эштона «Микки-7». Главный герой — робот, который участвует в колонизации ледяного мира Нифльхейм. Это «восстанавливаемый сотрудник», то есть после смерти его разум загружают в новое тело. После шестой своей гибели Микки начинает осознавать свои отличия от других сотрудников. Во время седьмой миссии он на время теряет связь с базой, а когда возвращается туда, видит, что ему уже создали замену.

В ролях

Производство и премьера 
О начале работы над фильмом стало известно в январе 2022 года. Режиссёром стал Пон Чжун Хо, он же пишет сценарий картины. Производством занялась компания Warner Bros. Главную роль должен сыграть Роберт Паттинсон.

6 декабря 2022 года в Twitter кинокомпании Warner Bros. опубликован первый тизер фильма.

Примечания 

Научно-фантастические фильмы
Экранизации литературных произведений